Pozza steht für:

 Pozza di Fassa, eine Fraktion der Gemeinde San Giovanni di Fassa, Trentino, autonomen Region Trentino-Südtirol

Pozza ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Pozza (* 1965), italienischer Jazzpianist und Komponist des Modern Jazz

Siehe auch:
 Poza (Begriffsklärung)